Slovenija:
 Kamence (Brežice, Slovenija), naselje u općini Brežice
 Kamence (Rogaška Slatina, Slovenija), naselje u općini Rogaška Slatina